Дінара Сафіна виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні гравчині

Без боротьби в друге коло 
Четверо півфіналісток Мастерс Рим 2009 вийшли без боротьби в друге коло:
 ' Дінара Сафіна (переможниця)
  Вінус Вільямс (2-ге коло)
  Світлана Кузнецова (2-ге коло)
  Вікторія Азаренко (3-тє коло)</small>

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Mutua Madrileña Masters Madrid
Жінки, одиночний розряд